Набат (фильм, 1917) - производство России
 Набат (фильм, 1983) - производство СССР
 Набат (фильм, 2001) - производство России